Bionic Commando — серия компьютерных игр
 Bionic Commando — первая игра серии 1987 года для аркадных автоматов.
 Bionic Commando — порт аркадной игры для NES.
 Bionic Commando — версия игры для Game Boy.
 Bionic Commando — компьютерная игра 2009 года